Kult kan avse:

 Kult (bok) – en facklitterär bok skriven av författaren Tomas Lidbeck
 Kult (musikalbum) – ett album av Hedningarna
 Kult (religion) – den yttre formen av religiös gudsdyrkan
 Kult (rollspel) – ett svenskt skräckrollspel som gavs ut 1991 av Äventyrsspel
 Kult (slang) – används i regel i samband med marginella kulturyttringar i populärkulturen och dess olika subkulturer
 Kultbröd – bröd använda vid utövande av kult
 Kultfilm – en film som omhuldas av en begränsad grupp
 Kultfunktionär – en person med uppgifter i en religions kult
 Kultstatus – marginella kulturyttringar i populärkulturen
 Kultplats – en plats där man ägnar sig åt ritualer och dyrkan inom en religiös kult
 Cargokult – en samlingsbeteckning på de nyreligiösa rörelser som uppstod under andra världskriget i Melanesien och Nya Guinea
 Führerkult – en kult av Adolf Hitler som det tyska folkets "messias" eller "förlossare"
 Genikult – i romantikens litteratur
 Häxkult – inom nyandligheten
 Kejsarkult – dyrkan av en kejsare
 Personkult – dyrkan av en levande eller död person

Se även
 Cult –  en kommun i departementet Haute-Saône i regionen Franche-Comté i östra Frankrike
 Cult of Luna – ett metal-band med medlemmar från Luleå och Umeå
 Kultismen – en litterär barockstil
 Sekt